Dit is een lijst van planetoïden 23201-23300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23201) - || 2000 SJ42 || 27 september 2000 || T. Stafford
|-
| (23202) - || 2000 SU49 || 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (23203) - || 2000 SU161|| 20 september 2000 || NEAT
|-
| (23204) - || 2000 SN172|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (23205) - || 2000 SL222|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (23206) - || 2000 SL225|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (23207) - || 2000 SL279|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (23208) - || 2000 SO279|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (23209) - || 2000 SX279|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (23210) - || 2000 SA293|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (23211) - || 2000 SC311|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (23212) - || 2000 UR39 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (23213) - || 2000 US70 || 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (23214) - || 2000 UQ73 || 26 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (23215) - || 2000 UV75 || 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (23216) - || 2000 UX79 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (23217) - || 2000 UV104|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (23218) - || 2000 VN23 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (23219) - || 2000 VW23 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (23220) - || 2000 VO28 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (23221) - || 2000 VX35 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (23222) - || 2000 VZ53 || 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (23223) - || 2000 WA || 16 november 2000 || Spacewatch
|-
| (23224) - || 2000 WD10 || 22 november 2000 || Spacewatch
|-
| (23225) - || 2000 WD25 || 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (23226) - || 2000 WC49 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (23227) - || 2000 WP55 || 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (23228) - || 2000 WQ57 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (23229) - || 2000 WX58 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (23230) - || 2000 WM59 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (23231) - || 2000 WT59 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (23232) - || 2000 WU59 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (23233) - || 2000 WM72 || 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (23234) - || 2000 WO88 || 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (23235) - || 2000 WD98 || 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (23236) - || 2000 WX100|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (23237) - || 2000 WV104|| 24 november 2000 || Spacewatch
|-
| (23238) - || 2000 WU111|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (23239) - || 2000 WR116|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (23240) - || 2000 WG118|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (23241) - || 2000 WV131|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (23242) - || 2000 WY140|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (23243) - || 2000 WT145|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (23244) - || 2000 WP162|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (23245) - || 2000 WP168|| 25 november 2000 || LONEOS
|-
| (23246) - || 2000 WY168|| 25 november 2000 || LONEOS
|-
| (23247) - || 2000 WG174|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (23248) - || 2000 WW178|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (23249) - || 2000 WJ179|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (23250) - || 2000 WQ181|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (23251) - || 2000 XL6 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (23252) - || 2000 XO7 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (23253) - || 2000 YY12 || 19 december 2000 || NEAT
|-
| (23254) - || 2000 YZ15 || 22 december 2000 || LONEOS
|-
| (23255) - || 2000 YD17 || 22 december 2000 || LINEAR
|-
| (23256) - || 2000 YK17 || 28 december 2000 || C. W. Juels
|-
| (23257) Denny || 2000 YW1|| 29 december 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (23258) Tsuihark || 2000 YY1|| 29 december 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (23259) - || 2000 YX29 || 29 december 2000 || BATTeRS
|-
| (23260) - || 2000 YA34 || 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (23261) - || 2000 YQ44 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23262) - || 2000 YW44 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23263) - || 2000 YE46 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23264) - || 2000 YC50 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23265) - || 2000 YO50 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23266) - || 2000 YP50 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23267) - || 2000 YJ54 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23268) - || 2000 YD55 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23269) - || 2000 YH62 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23270) - || 2000 YN62 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23271) - || 2000 YO67 || 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (23272) - || 2000 YR67 || 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (23273) - || 2000 YM75 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23274) - || 2000 YK91 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23275) - || 2000 YP101|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (23276) - || 2000 YT101|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (23277) - || 2000 YC104|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (23278) - || 2000 YD105|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (23279) - || 2000 YY115|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23280) - || 2000 YT116|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23281) - || 2000 YY116|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23282) - || 2000 YZ116|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23283) - || 2000 YP117|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23284) - || 2000 YD118|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23285) - || 2000 YH119|| 29 december 2000 || LONEOS
|-
| (23286) - || 2000 YH120|| 19 december 2000 || LINEAR
|-
| (23287) - || 2000 YL120|| 19 december 2000 || LINEAR
|-
| (23288) - || 2000 YG123|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (23289) - || 2000 YQ126|| 29 december 2000 || LONEOS
|-
| (23290) - || 2000 YQ127|| 29 december 2000 || NEAT
|-
| (23291) - || 2000 YB128|| 29 december 2000 || NEAT
|-
| (23292) - || 2000 YH128|| 29 december 2000 || NEAT
|-
| (23293) - || 2000 YS131|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (23294) - || 2000 YJ137|| 23 december 2000 || LONEOS
|-
| (23295) - || 2000 YK137|| 23 december 2000 || LINEAR
|-
| (23296) - || 2001 AR3 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23297) - || 2001 AX3 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23298) - || 2001 AA5 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23299) - || 2001 AP9 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23300) - || 2001 AE16 || 2 januari 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten